Miejscowości w USA:
 Roxobel – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Bertie
Gminy w USA:
 Roxobel (ang. Roxobel Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Bertie